Михаэль Бангерт () — немецкий общественный деятель.

Биография 
Родился в 1959 году в г. Рейнберг, Нидеррейн (Германия). С 1979 по 1984 изучал богословие и историю в Мюнстере и Мюнхене (Германия); 1985—1995 трудился в качестве приходского духовника и учителя религии; 1990—1994 — докторантура в Мюнстере; 1991—1995 — образование психотерапевта; 1994—1997 преподавал в семинарии Мюнстера (Основы духовности, Гомилетику, Литургику); с 1996 года проводит семинары для руководящих работников в сфере экономики и медицины; 1996—1999 — заочное образование в сфере организации производства; 1997—2002 — образование для взрослых в Мюнстере; 2002—2003 изучал старокатолическое богословие в Берне (Швейцария).

В 2003 принят в церковное служение в кантоне Берн, в том же году стал приходским священником в Базеле (Швейцария); с 2004 г.- приглашенный доцент богословия в Иерусалиме; доцент департамента Христокатолического богословия.

Профессиональные научные интересы 
 Христианская мистика.
 История идей и общественных отношений на основе христианской духовности.
 Духовность как основа управления кадрами / этика и философия управления кадрами.
 Богословие образа.
 Церковные реформационные движения.
 Игнац Генрих фон Вессенберг.

Библиография работ автора на языке оригинала 
 Demut in Freiheit. Studien zur geistlichen Lehre im Werk Gertruds von Helfta. (Studien zur systematischen und spirituellen Theologie, Bd. 21), Würzburg: Echter 1997, 404 S.
 Vor Dir steht die leere Schale meiner Sehnsucht. Tagungsband hrsg. v. M. Bangert u. H. Keul. Leizig: Benno 1998, 225 S.
 Mystik als Lebensform. Horizonte christlicher Spiritualität. Münster: Aschendorff 2003, 224 S.
 Freiheit des Herzens — Mystik bei Gertrud von Helfta. Hrsg. von M. Bangert. Münster: Lit 2004, 152 S.
 Macht Führung Sinn?! In: Vierteljahresschrift für Wissenschaftliche Pädagogik 72, 3/1996, S. 362—376.
 Biblical speculation and contemporary imagery in Gertrude of Helfta. In: Magistra II/2 1997, S. 3-20.
 Was kann der Daimler von der Kirche lernen? In: Cultural Change (= Managementkonzepte 4). Hrsg. v. K. Götz. München/Mering:Rainer Hampp Verlag 1999, S. 39-60.
 «Ja, ich habe den Dienst des Nächsten immer für die höchste Tugend gehalten». Anregungen aus der Biographie und der Frömmigkeit Anna Katharina Emmericks für eine christliche Spiritualität in unserer Gegenwart. In: Anna Katharina Emmerick. Passio — Compassio — Mystik. Münster: dialogverlag 2000, S. 91-122.
 «Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte». In: Religion und Terror. Stimmen zum 11. September aus Christentum, Islam und Judentum. Hrsg. v. H. Lutterbach u. J. Manemann. Münster: Aschendorff 2002, S. 178—184.
 «Spieglein, Spieglein an der Wand …». Oder: Macht Bildung schön? In: Bildungsarbeit der Zukunft (= Managementkonzepte 26). Hrsg. von K. Götz. München/Mering:Rainer Hampp 2002, S. 47-64.
 «Die Schule der Liebe». Raum des geistlichen Lernens im Werk Gertruds von Helfta. In: Geist und Leben 1/2002, S. 47-60.
 Die Benediktsregel als innovatives Medium für Führungskultur und Unternehmensphilosophie. In: Vierteljahresschrift für Wissenschaftliche Pädagogik 78, 3/2002, S. 353—375.
 Kirchlichkeit bei Gertrud von Helfta. In: Die Kirchenkritik der Mystiker — Prophetie aus Gotteserfahrung. Hrsg. v. M. Delgado u G. Fuchs. Fribourg: Academic Press 2004, S. 247—272.
 Raum und Körper — Ausdrucksformen mystischer Frömmigkeit bei Gertrud von Helfta. In: Frömmigkeit. Eine verlorene Kunst. (= Theologie der Spiritualität, Bd. 8). Hrsg. v. A. Hölscher u. A. Middelbeck-Varwick. Münster: Lit 2005, S. 63-85.
 Mystik und Nachfolge. In: Mystik — Spiritualität der Zukunft. Festschrift für Willigis Jäger. Hrsg. v. P. Lengsfeld. Freiburg i.Br.: Herder, S. 109—125.

Примечания

Ссылки 
 Биография на научно богословском портале Богослов. РУ

Персоналии по алфавиту